TWS steht für:

 Technische Werke der Stadt Stuttgart
 Technische Werke Schussental
 Thüringer Wollgarnspinnerei, ein ehem. Textilunternehmen in Bad Langensalza
 Traktorenwerk Schönebeck
 TWS (Fernsehsender)
 Tränenwegsspülung (Medizin)
 Tivoli Workload Scheduler (Computer), siehe Operation Planning and Control
 The White Stripes, eine US-amerikanische Rockband
 Track while scan, ein Betriebsmodus eines Radar
 True Wireless Stereo, eine Technologie zur kabellosen Kopplung mehrerer Bluetooth-Lautsprecher im Stereo-Modus

Abkürzung